Agnes von Thüringen ist der Name folgender Personen:

 Agnes von Böhmen († 1268), durch Heirat Landgräfin von Thüringen 
 Agnes von Görz und Tirol († 1293), durch Heirat Landgräfin von Thüringen